In die Gattung T 1 ordneten die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen verschiedene Lokomotiven ein:

Gattungssystem ab 1906/1912
Elsaß-Lothringische D 8
Elsaß-Lothringische D 9
Elsaß-Lothringische D 10
Elsaß-Lothringische D 12
Elsaß-Lothringische D 13
Elsaß-Lothringische D 14

T 01
Tenderlokomotive Achsfolge B